Идентификация ( – установяване на тъждественост на неизвестен обект с известен въз основа на съвпадение на признаци; опознаване.
 Самоидентификация – понятие във философията.
 Електронна идентификация – по отношение на личността на потребителите в компютърната сигурност често се бърка с понятията автентикация и авторизация.
 Идентификация (психология) – понятие в психологията
 Идентификация – опознаване в криминалистиката.